Ceci est la liste des personnages goa'ulds qui apparaissent ou sont mentionnés dans le film Stargate et les séries Stargate SG-1 et Stargate Atlantis. Dans le monde de Stargate, les Goa'ulds, qui sont les principaux antagonistes de cet univers, sont une race de parasites extraterrestres de fiction qui utilisent des êtres vivants comme hôtes et qui en prennent le contrôle. Râ fut le premier à parasiter un être humain et à garder cette forme il y a des millénaires, car le corps humain, bien que fragile, peut être facilement « réparé » grâce à la technologie goa'uld. Il fut suivi par tous les autres, les Humains devenant ainsi la seule race choisie comme hôte par les Goa'ulds. Beaucoup d'entre eux se font passer pour des dieux, commandant des armées d'esclaves et sont considérés comme des êtres malfaisants à la personnalité égocentrique et mégalomane pour ceux qui ne les vénèrent pas. Les Goa'ulds sont extrêmement intelligents et ont la capacité de comprendre très rapidement une technologie qui leur est inconnue pour ensuite mieux se l'approprier, étant ainsi des parasites dans tous les sens du terme. Ils naissent tous avec la « mémoire génétique » des Goa'ulds les précédant, ce qui signifie qu'aucun Goa'uld n'a besoin de passer par une phase d'apprentissage pour assimiler le fonctionnement d'un appareil technologique déjà connu de sa race ; ce savoir étant inné, ils « savent » immédiatement comment s'en servir.

Ennemis principaux

Anubis 

Anubis est un personnage de Stargate SG-1 joué par David Palffy (et par Dean Aylesworth et Rik Kiviaho pour un épisode). C'est un très puissant Goa'uld, dont le nom provient du dieu égyptien Anubis et qui devient le principal ennemi de la série de la saison 5 à 7. Il sera l'antagoniste caché de la saison 8.

Apophis 

Apophis est un personnage de Stargate SG-1 joué par Peter Williams. C'est un seigneur goa'uld, le frère du Goa'uld Râ qui tient son nom du dieu égyptien malfaisant Apophis et c'est le principal ennemi de la série dès la saison 1 à 5. Apophis apparaît brièvement dans Stargate : Continuum. Refusant de se soumettre à Ba'al, il est exécuté par ce dernier qui lui coupe le haut de sa tête avec son sabre.

Ba'al 

Ba'al est un personnage de Stargate SG-1 interprété par Cliff Simon. C'est un seigneur goa'uld, issu de la mythologie phénicienne, qui apparaît dans la saison 5 pour devenir le principal antagoniste dans la saison 8 ainsi que dans Stargate : Continuum.

Râ 

Râ est l'ennemi principal du film Stargate, sorti en 1994. Tenant son nom du dieu égyptien Râ, il est joué par Jaye Davidson et il est présenté comme étant le Grand Maître Suprême des Goa'ulds. Râ fait une brève apparition dans un épisode de la saison 8 de Stargate SG-1, portant un masque, ainsi que dans . Dans cette réalité, il est lieutenant de Ba'al qui règne sur L'Empire Goa'Uld.

Ennemis récurrents

Cronos 

Cronos (issu de la mythologie grecque), (joué par ), est l'un des plus influents Grands Maîtres Goa'uld. Il est connu pour avoir banni Sokar et est l'ennemi mortel d'Apophis. Il eut comme primat le père de Teal'c mais quand celui-ci abandonna une bataille perdue d'avance face à une armée adverse bien plus puissante, Cronos l'exécuta lui-même en écrasant son symbiote directement dans sa poche ventrale, le mélange du sang entre le symbiote et l'hôte causant une mort lente et douloureuse pour ce dernier. C'est ainsi que naquit chez Teal'c la volonté de devenir un jour le primat d'Apophis, l'ennemi de Cronos. Cronos envoya aussi un "Ashrak" (chasseur) pour éliminer Jolinar de Malkshur dans La Tête à l'envers, et il développa également l'utilisation des bracelets Kormac à ses Jaffas pour transporter les prisonniers. Par ailleurs, il eut assez d'influence auprès du Conseil des Grands Maîtres pour convaincre de ne pas soutenir la première attaque d'Apophis contre la Tau'ri.

Cronos réapparut ensuite dans Diplomatie comme membre du Conseil des Grands Maîtres goa'uld qui se rendit au SGC pour y négocier, accompagné de Yu et Nirrti, l'intégration de la Terre dans le traité des planètes protégées par les Asgards. Les goa'ulds imposèrent la condamnation des deux portes des étoiles de la Terre comme condition de leur accord, ainsi que l'interdiction de développer des technologies susceptible de représenter une menace pour les Goa'uld ; cependant, Cronos fut agressé et grièvement blessé par Nirrti, qui accusa Teal'c d'avoir voulu venger son père pour tenter de saborder le traité. Mais Cronos fut soigné par Samantha Carter grâce à un dispositif de soins goa'uld et en échange de la preuve de la trahison de Nirrti, il accepta, comme Yu, de ne pas attaquer la Terre au nom du Conseil des Grands Maîtres et à ce que la Porte de la Terre ne soit pas condamnée. Puis Cronos emmena Nirrti avec lui, prisonnière.

Cronos fit sa dernière apparition dans Répliques après avoir conquis la planète Juna et capturé SG-1, mais il fut surpris d'apprendre qu'il ne s'agissait que des doubles de SG-1, des androïdes créés par Harlan qui avertit le SGC de la situation. SG-1 partit appuyer ses doubles dans le combat contre Cronos, puis Teal'c et sa copie se confrontèrent au goa'uld qui prit le dessus sur eux. Mais alors que Cronos se préparait à écraser le symbiote de Teal'c, il fut mortellement touché par une décharge de lance goa'uld tirée par le double de Teal'c qui prononça les mots « notre père est vengé », avant de tomber définitivement hors-service. Après la mort de Cronos, SG-1 s'empara de son Ha'tak qui sera utilisé par la Tok'ra dans un plan pour piéger la flotte d'Apophis autour de Vorash, puis détruit. En outre, la mort de Cronos permit à Nirrti de s'évader de ses cellules. Cronos réapparaît brièvement dans la réalité alternée de Stargate : Continuum en tant qu'allié de Ba'al.

Nirrti 

Nirrti (issue de la mythologie hindoue), (jouée par Jacqueline Samuda), est un Grand Maître goa'uld. Elle s'est consacrée à la création d'un hôte humain supérieur (un hok'taur) pour elle-même. Sur la planète Hanka, elle anéantit la population tout entière avec un agent pathogène mortel à l'exception d'une fille, Cassandra, qu'elle changea en bombe vivante sachant que SG-1 voudrait la ramener sur Terre. Elle utilisa une tactique similaire contre son ennemi Apophis. Cassandra est néanmoins sauvée grâce à Samantha Carter. Nirrti apparaît pour la première fois en personne dans Diplomatie, en compagnie de Cronos et de Yu qui furent invités au SGC pour négocier avec les Asgards l'admission de la Terre dans le traité des planètes protégées. Pendant les discussions, elle tenta de tuer Cronos en se servant d'un appareil la rendant invisible basé sur le déphasement Reetou pour se déplacer dans la base, et accusa Teal'c de ce forfait dans le but de saboter le traité et s'emparer des territoires de Cronos. Elle fut cependant démasquée et Yu fut outragé lorsqu'il sut qu'elle avait caché cette technologie aux autres Grands Maîtres ; Nirrti essaya de s'échapper mais fut capturée et remise à Cronos.

La mort de Cronos des mains de SG-1 lui permit de s'évader. Lorsque Cassandra commença à manifester des aptitudes de télékinésie pouvant mettre en danger la vie d'autrui, Nirrti suivit SG-1 vers la Terre dissimulée par son appareil pour en apprendre plus. Elle fut capturée après que Cassandra eut senti sa présence mais elle échangea sa libération contre des soins pour Cassandra et respecta cet engagement. Dans Métamorphose, une équipe SG russe trouva la nouvelle base de Nirrti, où elle utilisait un séquenceur d'ADN des Anciens pour faire des expériences sur la population locale en leur faisant croire qu'elle leur apportait son aide. Bien qu'ils fussent déformés physiquement par cette machine, elle leur donnait des capacités télékinétiques et télépathiques. Se sentant responsable de cette situation, l'équipe SG-1 se rendit sur les lieux pour l'arrêter, mais elle fut capturée par les créatures de Nirrti. SG-1 réussit néanmoins à les convaincre de lire dans l'esprit de Nirrti pour connaître ses vrais intentions, et lorsqu'ils surent qu'ils n'étaient que ses cobayes, l'un d'entre eux, Wodan, la tua par télékinésie en lui brisant la nuque. Nirrti apparaît brièvement dans la réalité alternée de Stargate : Continuum en tant que lieutenant de Ba'al.

Osiris 
Osiris (issu de la mythologie égyptienne), (jouée par Anna-Louise Plowman), est un roi goa'uld. Il y a des milliers d'années, il fut banni et mit en stase dans une jarre avec sa Reine Isis par son frère Seth. La jarre fut découverte par le docteur Jordan, professeur d'archéologie de Daniel Jackson ; par la suite lorsque Sarah Gardner — une ancienne collègue et amie de Daniel Jackson — l'ouvrit, elle devint son hôte et fuit la Terre dans un vaisseau caché. Cas unique : ce goa'uld mâle utilise donc un hôte femelle. Osiris fut recruté par Zipacna au service d'Anubis et le représenta au sommet des Grands Maîtres pour demander sa réintégration en leur sein. Daniel, qui avait infiltré l'assemblée en tant que lo'tar (serviteur) de Yu, utilisa l'agent chimique Re'ol sur Osiris, qui connaissait son identité grâce aux souvenirs de Sarah, pour lui faire temporairement oublier qui il était afin qu'il ne le dénonce pas, et tenta de le capturer dans un vaisseau de Yu pour sauver son amie. Cependant Yu les surprit et se rua sur Osiris qui le poignarda pendant que Daniel prenait la fuite.

Dans Révélations, Osiris commande un Ha'tak chargé de localiser la base de l'Asgard Heimdall et il réussit à détruire le vaisseau de Thor et à le capturer grâce aux nouveaux boucliers et aux nouvelles armes d'Anubis. Lorsqu'il captura et interrogea Samantha Carter, il fut momentanément troublé par l'annonce de la mort de Daniel, probablement influencé par les émotions de Sarah. Osiris dut battre en retraite après l'arrivée des renforts Asgards. Il retourna sur Terre dans Chimères et utilisa un appareil mnémonique sur Daniel Jackson pendant son sommeil pour essayer de trouver la localisation de la Cité Perdue des Anciens dans son esprit. Osiris fut finalement découvert et capturé, puis le symbiote fut extrait du corps de Sarah qui retrouva une vie normale.

Sokar 

Sokar (issu de la mythologie égyptienne), (joué par David Palffy, le même acteur que pour Anubis), est un goa'uld qui remplaça Apophis comme ennemi principal de SG-1 durant la première moitié de la troisième saison. Il apparaît en personne dans le double épisode Les Flammes de l'enfer bien que sa voix amplifiée fut entendue dans La Colère des dieux. Sokar est un ancien goa'uld qui dominait autrefois les Grands Maîtres jusqu'à ce qu'il soit défait par une alliance dont faisaient partie Râ, Apophis et Cronos En ce temps son corps était encore celui d'un unas. Sokar se posa en tant que Dieu de la Mort dans de nombreux mondes et fut même identifié à Satan de la mythologie chrétienne. Il terraforma la lune Netu en orbite autour de sa planète Delmak, pour qu'elle ressemble à l'Enfer décrit dans la Bible et serve de prison.

La défaite d'Apophis par SG-1 fut un moment propice pour Sokar de revenir au pouvoir. Il captura un Apophis diminué et le tortura mais ce dernier lui échappa et demanda asile aux Tau'ri. Sokar lança par la suite une attaque contre le SGC en utilisant un rayon à particules pour faire fondre l'iris de la Porte en réclamant que lui soit remis son ennemi. Après la mort d'Apophis trop affaibli et sur les conseils de la Tok'ra, son corps fut remis à Sokar qui le ressuscita avec un sarcophage pour le torturer davantage. Sokar réunit la plus grande flotte de vaisseaux parmi tous les goa'ulds dans l'intention de lancer une grande offensive contre les Grands Maîtres et ainsi prendre le contrôle de toute la Galaxie. Prenant cette menace très au sérieux, la Tok'ra élabora un plan pour l'assassiner en faisant exploser Netu pour balayer le vaisseau du goa'uld stationné sur son orbite, mais la mission se compliqua après la capture de Jacob Carter. Pendant ce temps, Sokar échappa à une tentative de meurtre perpétré par Apophis, puis après la fuite de celui-ci, Netu explosa grâce à SG-1 venu sauver Jacob, ce qui détruisit le vaisseau de Sokar qui fut tué à l'intérieur. Son empire passa dès lors sous le contrôle d'Apophis.

Tanith 
Tanith (issu de la mythologie phénicienne), (joué par Peter Wingfield), est un symbiote goa'uld qui était porté par la prêtresse Jaffa Shan'auc. Lorsqu'il était à l'intérieur d'elle, il communiqua avec elle et lui fit croire qu'il voulait renoncer à faire le mal ainsi que rejoindre la Tok'ra. Cependant, une fois parvenu à maturité et placé dans son nouvel hôte, Hebron, il assassina Shan'auc pour la punir de sa trahison envers son vrai dieu. Teal'c, qui aimait Shan'auc, jura de la venger mais il fut stoppé par les membres de la Tok'ra qui étaient depuis le début au courant des manigances de Tanith et savaient qu'il les trahirait tôt ou tard. En effet la Tok'ra comptait se servir de lui pour qu'il livre à son insu de fausses informations aux Grands Maîtres. N'étant plus utile à la Tok'ra dans Exode, elle voulut l'extraire de son hôte et abandonner le symbiote dans le désert de Vorash, mais il s'enfuit pour rejoindre Apophis, apportant Teal'c avec lui comme prisonnier. Il s'échappa encore à temps du vaisseau d'Apophis après que la Tok'ra et SG-1 eurent déclenché leur piège pour détruire la flotte d'Apophis avec une supernova.

Dans Traquenard, Tanith représenta Anubis sans le nommer. Il se rendit sur Tollana avec un de ses Ha'tak, insensible aux canons à ions, et obligea la Curie Tollan à lui construire des bombes hors-phase, c'est-à-dire équipées d'un disperseur moléculaire pour qu'elles puissent traverser les matières solides et donc l'iris de la Porte Tau'ri. Après que Narim eut détruit les armes, Tanith commanda l'assaut pour éradiquer les Tollans. Il fait sa dernière apparition dans 48 heures où il croise SG-1 en mission de reconnaissance. Il les attaque avec un Al'kesh mais Teal'c le tue en faisant feu directement sur lui dans son cockpit avec un canon énergétique, vengeant Shan'auc.

Yu 

Yu (issu de la mythologie chinoise), (joué par Vince Crestejo), est le plus âgé des Grands Maîtres. Il n'assume pas le rôle d'un dieu mais de celui d'un des premiers empereurs de Chine, connu pour son règne teinté d'influences positives et de progrès. Il est présenté comme le légendaire Yu le Grand dans Diplomatie et comme l'Empereur de jade Yu Huang Shang Ti dans Sans issue, qui sont deux figures séparées dans la mythologie chinoise. Yu se distingue notamment par son caractère froid et distant, réfléchi et déterminé, qui fait de lui une exception dans le Conseil des Grands Maîtres ; en outre, même s'il n'a jamais eu l'intention de s'allier avec les Tau'ri, il les aide parfois indirectement quand il y trouve son intérêt, n'incarnant pas tout le temps le « méchant et diabolique goa'uld » contrairement à la plupart de ses confrères. Son nom donne parfois lieu à des jeux de mots chez SG-1, "Yu" se prononçant comme le pronom "you" ("tu" ou "vous" en anglais).

Sa première apparition a lieu dans Diplomatie, quand il se rend au SGC avec Cronos et Nirrti pour négocier l'entrée de la Terre dans la liste des planètes protégées par les Asgards. Il se montre favorable à cette intégration après que Nirrti a voulu trahir le Conseil des Grands Maîtres. Dans Sans issue, Yu participe au sommet des Grands Maîtres pour débattre de la menace représentée par Anubis. Daniel Jackson infiltra la réunion en se servant de lui, utilisant l'agent chimique Re'ol pour tromper Yu et lui faire croire qu'il était son lo'taur (serviteur). Après qu'Osiris demanda un vote pour savoir si Anubis pouvait être réintégré chez les Grands Maîtres, Yu fut le seul à voter non. Après avoir survécu à l'agression d'Osiris, Yu débuta une campagne isolée contre Anubis et ses alliés. Ses forces tinrent bon en dépit de la supériorité numérique et technologique de ses adversaires, à la surprise du SGC et de la Tok'ra. Il battit aussi l'assaut des rebelles Jaffa mené par Teal'c et planifié par Kytano (en réalité le goa'uld Imhotep) dans son monde et révéla la véritable identité de Kytano à Teal'c afin que ce dernier élimine ce rival. Dans Abysse, il reçut du SGC des renseignements concernant un centre de recherche secret de Ba'al dans lequel était détenu le Colonel Jack O'Neill ; comme Ba'al n'avait pas le droit de cacher ce laboratoire, Yu alla personnellement avec son Ha'tak bombarder l'installation, ce qui offrit la diversion nécessaire à l'évasion du Tau'ri.

Dans Pacte avec le diable, Yu parvint à convaincre les autres Grands Maîtres de se joindre à lui pour s'opposer à Anubis et lui réclamer l'Œil de Râ, une arme redoutable. Ils regroupèrent leurs flottes contre le vaisseau-mère d'Anubis en orbite autour d'Abydos mais elles furent décimées quand Anubis activa sa super arme. Dans Retour aux sources, Yu accepta de mener toutes les forces restantes des Grands Maîtres contre Anubis dès que SG-1 aurait réussi à détruire la super arme ; mais au dernier moment, il quitta le champ de bataille sans explication. Son Prima Oshu avoua à Teal'c que Yu devenait sénile à cause de son grand âge et que son sarcophage ne parvenait plus à le régénérer totalement ; de plus, il était trop fragile pour prendre un nouvel hôte. Alors ils persuadèrent Ba'al de prendre le contrôle de la flotte pour détruire le vaisseau-mère d'Anubis sur Langara. Yu retourna au SGC dans Mésalliance, accompagné d'Amaterasu et de Camulus pour négocier un accord avec la Terre contre Ba'al, qui était devenu une menace. Néanmoins, ses capacités mentales s'étaient encore détériorées et ce fut Oshu qui s'exprima pour lui. Yu et Amaterasu fusionnèrent leurs armées pour faire face à Ba'al. Enfin Yu et les derniers Grands Maîtres se réunirent pour recevoir un émissaire de Ba'al qui voulait officiellement leur demander leur reddition, mais la rencontre fut interrompue par le RépliCarter qui le poignarda à mort. Yu apparut brièvement dans la réalité alternée de Stargate : Continuum comme lieutenant de Ba'al.

Personnages secondaires 

 Amaterasu (jouée par , issue de la mythologie japonaise) : Un Grand Maître qui a fait partie, avec Camulus et Yu, de la délégation envoyée sur la Tau'ri après la défaite d'Anubis pour négocier un traité avec le SGC pour lutter contre Ba'al. Ayant des difficultés face aux troupes de Ba'al, elle et Yu rassemblèrent leur armées pour consolider leurs puissances. Son vaisseau-mère fut parmi les premiers à être infestés par les Réplicateurs et sa situation reste inconnue après l'effondrement de l'empire Goa'uld. Kira Clavell a auditionné au départ pour le rôle de Teyla Emmagan de Stargate Atlantis, mais bien qu'ayant retenu l'attention des producteurs, elle n'était « pas faite pour le rôle de Teyla » et eut celui d'Amaterasu à la place.

 Amonet (jouée par , issue de la mythologie égyptienne) : La compagne et Reine du Seigneur Apophis, qui enleva plusieurs femmes de nombreux mondes pour lui trouver une hôte acceptable. Parmi elles se trouvait Sha're, la femme de Daniel Jackson, qui fut finalement choisie par Amon-het. Elle tomba ensuite enceinte d'Apophis. Comme l'enfant est un Harsiesis né de deux parents goa'uld, elle alla se cacher sur Abydos et se mit en sommeil le temps que Sha're mette l'enfant au monde pour ne pas lui faire de mal. Sha're appela Daniel à son secours car Amon-het devait reprendre possession de son hôte après la naissance. Cependant, juste après la naissance, Teal'c revêtu une tenue de Jaffa d'Heru-ur et Daniel lui remit l'enfant pour faire croire à Amon-het et à Apophis que Heru-ur l'avait pris. Après la capture d'Apophis par Sokar, Amon-het entra au service de Heru-ur alors qu'il cherchait son fils. Pendant le raid sur Abydos, elle attaqua Daniel avec un gant goa'uld et Teal'c fut forcé de lui tirer dessus, tuant en même temps Sha're.

 Athéna (jouée par Sonya Salomaa, issue de la mythologie grecque) : Un goa'uld qui monta en puissance en s'alliant avec d'autres goa'uld plus forts. Elle a servi Ba'al en tant que lieutenant sur Terre sous le nom de « Charlotte Mayfield ». Athéna s'était alliée avec Qetesh pour trouver le Clava Thessara Infinitas mais elle fut trahie par elle. Afin de la retrouver, elle coopéra avec la Confrérie pour enlever l'hôte de Qetesh, Vala Mal Doran et sonda son esprit, mais Vala lui échappa. Sa situation après la chute des goa'uld est inconnue.

 Bastet (jouée par Natasha Khadr ; issue de la mythologie égyptienne) : un Grand Maître influent, alliée du Grand Maître Kali et qui arriva au pouvoir après l'effondrement de la seconde dynastie Goa'uld. Elle est connue pour sa traîtrise, ayant notamment trahi et tué Sobek après avoir passé un accord avec lui. Bastet vota la réintroduction d'Anubis chez les Grands Maîtres, et plus tard fut tuée par les forces de Ba'al.

 Bynarr (joué par Bob Dawson) : un sous-fifre de Sokar et gouverneur de sa lune-prison Ne'tu. Le Tok'ra Jolinar s'échappa de Ne'tu en le séduisant, et Bynarr dut subir la colère de Sokar qui lui creva un œil pour le punir. Il fut tué par son Primat Na'onak, qui était en fait Apophis déguisé et qui lui succéda peu avant la destruction de Netu.

 Camulus (joué par Steve Bacic ; issu de la mythologie celtique) : un Grand Maître qui vint au SGC en compagnie de Yu et Amaterasu pour négocier un traité avec la Tau'ri. Après la fin des discussions, Camulus demanda l'asile sur Terre de façon imprévue, révélant au Docteur Weir que son armée avait été une des premières à tomber face à Ba'al. Camulus donna la localisation d'un E2PZ au Général O'Neill, mais les scientifiques du SGC décelèrent que Camulus l'avait trafiqué avec un dispositif qui devait exploser s'il était utilisé. Camulus accepta de donner l'E2PZ à Ba'al pour tenter de l'éliminer, cependant O'Neill ne lui fit pas confiance, de peur que Ba'al découvre la supercherie et utilise l'appareil comme une arme, et lui donna secrètement un E2PZ inerte à la place. Camulus fut tué par Ba'al hors écran pour son échec. Camulus réapparaît brièvement dans la réalité alternée de Stargate : Continuum en tant que lieutenant de Ba'al. Dans cette réalité, il met en doute la promesse que Ba'al a faite à Teal'c de libérer les Jaffas pour qu'il devienne son Primat ; en réaction, non seulement Ba'al réaffirme la véracité de cette promesse, mais en plus, il oblige Camulus à « offrir » la moitié de sa nouvelle conquête, l'Australie à la Nation Jaffa.

 Hathor (jouée par  ; issue de la mythologie égyptienne) : la Reine de Râ et mère de Heru-ur, emprisonnée dans un sarcophage au Mexique dans un temple maya. Après avoir été libérée par des archéologues, elle partit au SGC et envoûta les hommes de la base grâce à l'utilisation d'une phéromone, dérivée de la drogue nish'ta. Elle fut contrée par Teal'c et les femmes de la base mais s'échappa à travers la Porte. Hathor forma une nouvelle armée en envoûtant les Jaffa d'autres Goa'uld et captura tous les membres de SG-1, sauf Teal'c. Elle créa une réplique du SGC et tenta de convaincre les trois autres membres de SG-1 qu'ils s'étaient réveillé dans le futur afin de leur soutirer des informations sur la situation géopolitique actuelle de l'Empire Goa'uld et obtenir des informations sur des technologies en mesure de l'aider à reprendre le pouvoir. Après cet échec, elle implanta un symbiote en Jack O'Neill, mais ce dernier fut sauvé par un espion Tok'ra. La base de Hathor fut finalement prise d'assaut par les forces combinées du SGC et des rebelles Jaffa menées par Teal'c, Bra'tac et le Général Hammond. Hathor fut tuée lorsque O'Neill la jeta dans un bassin de liquide cryogénique. Son décès incita le Conseil des Grands Maîtres a préparer une attaque de la Tau'ri, ce qui poussa les Asgard à entamer les négociations pour mettre la Tau'ri sous leur protection.

 Heru'ur (joué par Douglas H. Arthurs ; issu de la mythologie égyptienne, assimilé à Horus) : un Grand Maître goa'uld, fils de Râ et de Hathor et dont le royaume incluait les planètes Tagrea et Juna. À la mort de Râ, Heru-ur hérita de son domaine et tenta de l'étendre en envahissant Cimméria après avoir appris que le Marteau de Thor, un appareil Asgard conçu pour extraire les symbiotes Goa'uld, avait été désactivé par SG-1 dans L'Œil de pierre. Il se rendit aussi sur Abydos pour retrouver Amon-Het, la Reine de son ennemi Apophis, et l'enfant Harciesis, mais il fut battu par SG-1 et contraint de prendre la fuite. Heru-ur est mort lors de la destruction de son vaisseau Ha'tak par la flotte d'Apophis qui, à la suite des agissements de SG-1, crut à une trahison alors qu'ils négociaient pour former une alliance.

 Imhotep (joué par  ; issu de la mythologie égyptienne) : un goa'uld mineur qui a conçu les Grandes Pyramides sur Terre. Il tenta de monter en puissance en se faisant passer pour le charismatique rebelle Jaffa K'tano, qui se présentait comme l'ancien Primat d'Imhotep. Il n'hésitait pas à convaincre ses alliés de mener des attaques kamikazes. Sa vraie identité fut dévoilée à Teal'c par le seigneur Yu après une attaque mal organisée contre son monde et il fut terrassé par Teal'c dans le rituel joma'sequ, un combat en duel.

 Ja'din (jouée par Belinda Wamouth) : Une scientifique goa'uld au service de Cronos qui eut pour tâche de torturer les répliques androïdes de Teal'c et de Carter pour leur soutirer des informations sur leur identité. Elle meurt dans une explosion provoquée par le double de Carter.

 Kâlî (jouée par Suleka Mathew ; issue de la mythologie hindoue) : Un Grand Maître qui participa à l'assemblée convoquée pour débattre de l'identite d'un agresseur inconnu qui attaquait les Grands Maîtres à couvert. Elle accusa d'abord Olokun d'être mêlé à ces attaques, des Jaffa portant sa marque ayant attaqué son vaisseau-mère, avant d'apprendre qu'il s'agissait d'Anubis. Elle vota pour la réintégration de ce dernier dans le Conseil. Sa situation après la chute des goa'uld est inconnue.

 Khonsu (jouée par Adam Harrington, issu de la mythologie égyptienne) : un espion Tok'ra se faisant passer pour un serviteur d'Anubis. Il fit semblant de capturer SG-1 pour en réalité leur transmettre en personne d'importantes informations, mais il fut tué par son Primat Herak lorsque sa vraie identité fut découverte.

 Klorel (joué par Alexis Cruz) : le fils d'Apophis qui prit l'Abydossien Skaara comme hôte. Klorel accompagna Apophis dans l'attaque menée vers la Terre, commandant son propre Ha'tak. Son vaisseau-mère fut infiltré par SG-1 et Jack O'Neill fut forcé de l'abattre pour l'empêcher de se servir de son gant goa'uld contre son équipe. Klorel ressuscita grâce au sarcophage et put s'enfuir avant la destruction de son vaisseau et celui d'Apophis provoquée par SG-1 et Bra'tac. Il est capturé par les Tollans après s'être écrasé sur Tollana pour échapper à Heru-ur et ces derniers ouvrirent un « tribunat » (tribunal) pour savoir qui de Skaara ou de Klorel devait garder le contrôle sur l'hôte. Klorel était représenté par le goa'uld Zipacna, tandis que Skaara était représenté par SG-1. Les Tollans votèrent contre Klorel qui fut extrait de Skaara et renvoyé sur une planète de son choix. Sa situation après la chute des goa'uld est inconnue.

 Marduk : (joué par Alexander Kalugin, issu de la mythologie mésopotamienne) Un goa'uld si malfaisant que ses propres prêtres s'élevèrent contre lui et l'emprisonnèrent dans un sarcophage avec une créature mangeuse de chair afin de prolonger sa souffrance. Cependant Marduk survécut en prenant possession de la créature et il fut libéré par une équipe SG russe. Il prit possession du Major Vallarin et tenta de s'échapper, mais il fut enseveli lors de l'effondrement de sa ziggourat provoquée par Jack O'Neill avec des explosifs C-4. Marduk possédait l'œil de Tiamat, une arme redoutable.

 Moloch (joué par Royston Innes ; issu de la mythologie phénicienne) : un goa'uld qui a ordonné le sacrifice de tous les nouveau-nés de sexe féminin Jaffa pour la Cérémonie du Feu. Effrayée par cette décision, sa Grande Prêtresse Ishta avait caché ces enfants sur une autre planète. Devenues adulte ces femmes Jaffa fondèrent la résistance Hak'tyl, un mouvement qui s'attaquait aux forces de Moloch et qui s'allia avec SG-1. Moloch finit par trouver Hak'tyl, obligeant le groupe d'Ishta a évacuer, puis il attaqua une réunion de rebelle Jaffa qui planifiait une insurrection contre lui. Il se prépara ensuite à écraser une armée rebelle qui marchait vers son temple avec son Ha'tak, mais il fut détruit avant par deux missiles lancés par le SGC à travers la Porte des Étoiles guidés par un laser.

 Morrigan (jouée par Bonnie Kilroe, issue de la mythologie celtique) : un Grand Maître goa'uld connu pour utiliser son lo'tar pour soutirer des informations stratégiques auprès des serviteurs de ses ennemis. Elle vota la réadmission d'Anubis chez les Grands Maîtres. Elle fut ensuite obligée de capituler face à Ba'al. Sa situation après la chute des goa'uld est inconnue.

 Mot (joué par Victor Talmadge ; issu de la mythologie égyptienne) : un goa'uld au service de Ba'al. Il contrôle une exploitation minière de naqahdah sur P4S-237, amassant le minerai à son propre compte dans le but de se rebeller un jour contre son maître. Il est tué lors d'un soulèvement des exploitants de la mine mené par SG-1.

 Nerus (joué par Maury Chaykin ; issu de la mythologie grecque) : un goa'uld qui servit Ba'al et qui se distingue des autres goa'uld par son obsession pour la nourriture (on peut d'ailleurs, à ce titre, établir un rapprochement avec le dieu Bacchus). C'est aussi un inventeur qui trouva comment faire fonctionner toutes les Portes de la galaxie en même temps, ce qui fut utilisé pour vaincre les Réplicateurs; plus généralement, il apporta une large contribution à la technologie Goa'uld. Nerus voyagea vers la Terre avec des informations sur les Oris arrivés sur Kallana et notamment comment détruire le champ de force qu'ils avaient généré. En réalité, il était un partisan des Oris et tenta de les aider à envahir la voie lactée en trompant le SGC, mais son plan échoua et il fut mis derrière les barreaux. Il fut emprisonné dans la Zone 51 jusqu'à ce qu'il soit relâché en échange d'informations sur les agissements de Ba'al, muni d'un mouchard à son insu. Nerus rejoignit Ba'al dans l'espoir de revenir à son service mais après avoir téléchargé involontairement un virus du SGC dans le Ha'tak de Ba'al, ce dernier l'exécuta.

 Olokun (joué par Kweshi Ameyaw ; issu de la mythologie yoruba) : un Grand Maître goa'uld qui assista au sommet des Grands Maîtres pour parler du nouvel ennemi, et vota la réintégration d'Anubis dans leur groupe. En 2004, Anubis envoya ses guerriers Kull contre Olokun, détruisant sa flotte, massacrant des centaines de ses Jaffa et capturant un grand nombre de ses commandants. Les rebelles Jaffas en profitèrent également pour essayer de convaincre les survivants Jaffa de se ranger à leur côté. Olokun fut finalement tué par les forces de Ba'al.

 Qetesh (jouée par Claudia Black ; issue de la mythologie égyptienne) : un puissant goa'uld qui fut extrait de son hôte Vala Mal Doran par la Tok'ra. Une de ses bases était P8X-412, où elle obligeait la population à travailler dans des mines de naquahdah et pratiquait des tortures et des exécutions en masse quand les quotas n'étaient pas atteints. Qetesh s'était alliée avec Athéna pour localiser le Clava Thessara Infinitas mais elle trahit cette dernière et garda toutes les informations pour elle. Qetesh a eu une liaison par intérêt avec Ba'al, bien qu'elle ait aussi attaqué sa flotte à Selenis, massacrant  de ses meilleurs Jaffa. Dans la réalité alternative du film Stargate : Continuum, Ba'al prend Qetesh comme Reine, bien qu'elle n'aime pas ce rôle. Elle finit par le trahir et le tua pour s'emparer de sa machine à remonter le temps, mais elle fut tuée par Teal'c.

 Ramius (joué par Sean Whale) : un goa'uld qui échappa de justesse à l'attaque d'un guerrier Kull durant la négociation d'une alliance avec le goa'uld Tilgath sur une planète neutre pour résister à Anubis. Il fut cependant tué par un autre guerrier Kull dans son monde et son armée fut incorporée à celle d'Anubis.

 Sekhmet (jouée par Kristen Dalton ; issue de la mythologie égyptienne) : un goa'uld qui servit Râ. Des membres du N.I.D incorporèrent son A.D.N dans un ovule humain pour créer une femme nommée Anna dans l'espoir d'accéder à la mémoire génétique goa'uld. Cependant la personnalité démoniaque de Sekhmet émergea en Anna, qui finit par se suicider.

 Seth (joué par Robert Duncan ; issu de la mythologie égyptienne) : connu aussi sous les noms de Setesh, Set, Seti, ou Setekh, un ancien Grand Maître qui trahit Râ et emprisonna son frère Osiris. La Tok'ra découvrit la preuve qu'il n'avait jamais quitté la Terre et qu'il avait fondé plusieurs cultes de Setesh pendant des centaines d'années. En 1999, il menait une secte lourdement armée dans l'État de Washington, ayant fait subir un lavage de cerveau à ses membres avec du nish'ta. Il est tué par Samantha Carter avec un gant goa'uld. La forme des casques des Jaffas de Seth fait que les guerriers Setesh sont un sujet de blague chez les Jaffas.

 Selkhet (joué par Samantha Banton ; issu de la mythologie égyptienne) : Selkhet est une envoyée de Ba'al. Elle se rend sur la station spatiale Hassara pour le représenter à une séance du Haut-Conseil des Grands Maîtres. Elle leur promet qu'ils seront autorisés à vivre et à administrer leurs territoires tant qu'ils accepteront Ba'al en tant que commandant suprême de l'Empire Goa'uld. Elle est tuée peu de temps après Yu, qui était présent lors de la réunion, lorsque RepliCarter attaque la station. . Bien que son nom ne soit jamais mentionné dans l'épisode, il est donné dans le scénario officiel.

 Svarog (joué par un acteur inconnu ; issu de la mythologie slave) : un des Grands Maîtres qui vota la réintégration d'Anubis dans leurs rangs. Il fut tué par la Sentinelle, un appareil de défense technologique, alors qu'il tentait d'envahir Latona.

 Terok (joué par Paul Koslo) : un goa'uld au service de Heru-ur, chargé de torturer Teal'c afin de lui faire admettre que les goa'uld sont des dieux et briser son esprit de résistance Jaffa. Il fut tué par le Jaffa Rak'nor qui se rangea au côté de Teal'c, subjugué par la détermination de ce dernier.

 Thot (joué par Ian Marsh ; issu de la mythologie égyptienne) : un sous-fifre d'Anubis, responsable de la surveillance des guerriers Kull sur Tartarus. Il est tué par Samantha Carter.

 Tilgath (joué par un acteur inconnu) : un go'auld assassiné par un guerrier Kull durant sa rencontre avec le goa'uld Ramius alors qu'il tentait de négocier une alliance. Son armée rejoignit celle d'Anubis

 Zipacna (joué par Kevin Durand, issu de la mythologie maya) : un goa’uld qui fut d'abord au service d'Apophis. Il fut invité par les Tollans sur leur planète pour participer en tant que Arkon ("avocat") au Tribunat pour défendre le goa'uld Klorel pour qu'il puisse garder le contrôle de son hôte Skaara, et profita de sa venue pour saboter avec ses Jaffa le réseau de canons à ion Tollan. Lorsque son attaque échoua grâce à l'intervention de SG-1 et de la nox Lya, il s'échappa par la Porte des Étoiles. Après la mort d'Apophis, Zipacna prêta allégeance à Anubis et recruta Osiris à son service. Il commanda l'attaque contre la principale base Tok'ra sur Revanna pour mettre la main sur un poison à symbiote et tua presque tous les Tok'ras, mais ne trouva pas le poison. Des rebelles Jaffas sous les ordres de Kytano montèrent plusieurs raids contre lui et le Tok'ra Kanan eut comme mission d'infiltrer un de ses vaisseaux-mères. Sa situation après la chute des goa'uld est inconnue. Dans la réalité alternée de Stargate : Continuum, il sert Ba'al.

Autres 
 « Junior » : Surnom donné par Jack O'Neill à la larve de goa'uld portée par Teal'c. Il est tué durant une embuscade menée par les Seigneurs goa'ulds sur les leaders Jaffa rebelle.

 Symbiote de Adrian Conrad, (joué par Bill Marchant) et de Franck Simmons (joué par John de Lancie). La larve goa'uld d'un guerrier Jaffa capturé par les Russes fut acquise par le milliardaire Adrian Conrad dans l'espoir de guérir sa maladie en phase terminale. Après avoir possédé Conrad, le goa'uld fut capturé par Franck Simmons du NID et leur donna des informations en échange de sa liberté. Simmons l'utilisa pour détourner le Prométhée, cependant après que Conrad fut tué, le goa'uld changea d'hôte pour s'emparer de Simmons, mais il mourut après avoir été jeté hors du vaisseau dans l'espace par SG-1.

 Symbiote de Charles Kawalski : (joué par Jay Acovone) Un jeune symbiote qui parasita le major Kawalski sur Chulak et en prit le contrôle de retour sur Terre. Il meurt en même temps que son hôte qui, luttant contre Teal'c, avait la tête prise dans l'horizon des événements du vortex de la Porte au moment où elle se ferma.

 Symbiote de Kianna Cyr : (jouée par Emily Holmes) Un agent envoyé par Ba'al sur Langara pour enquêter sur le naqahdria, qui prit possession d'une collègue de Jonas Quinn, Kianna Cyr. Il joua un rôle majeur dans la création d'une foreuse et aida Jonas et SG-1 à sauver Langara d'une explosion imminente de naquahdria. Le goa'uld se sacrifia pour sauver son hôte d'un gaz empoisonné.

 Symbiote de Robert Kinsey : (joué par Ronnie Cox) Un goa'uld travaillant pour la Confrérie qui fut implanté en Kinsey, l'ancien vice-président, pour faire croie à une tentative d'assassinat contre le Général Miroslav Kisselev, Ministre de la Défense de Russie qui avait en réalité déjà été infecté par la Confrérie. Après sa capture, les Russes soupçonnèrent le gouvernement américain d'avoir été infiltré par les goa'uld et la tension monta au point que les deux États faillirent se lancer dans une guerre nucléaire. Après s'être échappé dans un Al'kesh de la Confrérie, celui-ci fut détruit par le Prométhée. Mais parce qu'il tenait dans ses mains un appareil de téléportation asgard juste avant l'explosion de l'appareil, sa mort reste incertaine.

 Symbiote de Steven Caldwell : (joué par Mitch Pileggi) Un goa'uld qui travaillait pour la Confrérie qui infecta le colonel Caldwell, commandant du Dédale, pour effectuer des sabotages dans la cité d'Atlantis afin de la détruire. Il est capturé et extrait avec succès de son hôte par Hermiod grâce à un rayon de téléportation asgard.

 Symbiote de l’unas de Cimméria : un goa'uld qui avait pour hôte un unas, une race utilisée par les symbiotes comme hôte avant les humains. Il fut enfermé dans le labyrinthe de Thor sur la planète Cimméria où il affronta Teal'c et Jack O'Neill et il est tué par le Marteau de Thor.

 Le « Démon » : Un goa'uld qui avait pour hôte un unas. Il est au service de Sokar et fait régner la terreur dans un village médiéval, où les habitants le surnomment "le Démon", en venant régulièrement réclamer des prisonniers. Il affronta SG-1 et Simon qui blessa mortellement l'hôte, cependant le symbiote réussit à parasiter le Prêtre du village mais il est découvert par Carter et tué par O'Neill.

 Symbiotes des habitants de Steveston : des clones du goa'uld d'Adrian Conrad et créés par la société « Immunitech Research » sur Terre. À la suite d'un accident, ils s'échappèrent par l'intermédiaire du docteur Flemming et parasitèrent les habitants de la ville de Steveston. Encore immatures, ils ne prenaient possession de leurs hôtes que la nuit et construisaient en secret un vaisseau spatial. Après cette découverte par le SGC à la suite d'une enquête, tous les clones-symbiotes furent détruits grâce à un antidote spécial injecté aux habitants par l'armée, officiellement pour les prévenir d'une épidémie de méningite.

 Symbiotes de la Confrérie : À partir de Alerte maximum des goa'uld travaillant pour Ba'al prirent comme hôtes des membres de la Confrérie et purent infiltrer l'organisation sur Terre. Leur nombre est inconnu, pouvant aller d'une dizaine à une centaine selon les estimations de Samantha Carter. Ils furent impliqués dans la tentative de déclencher une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie  ainsi que des sabotages sur Atlantis. Ils furent tous tués quand le Prométhée détruisit leur Al'kesh.

 Ashrak : Les « ashraks » (qui signifie « chasseur » en goa'uld) sont des assassins goa'ulds de haut rang employés par les Grand Maîtres pour traquer et tuer leurs ennemis, comme des membres de la Tok'ra. Ils possèdent une arme qui tient dans la paume qui peut scanner le crâne d'un individu pour rechercher un symbiote et le tuer, ainsi que hypnotiser une personne. Certains possèdent également une combinaison qui peuvent les rendre invisibles.

 Guerrier Kull : Les guerriers Kull sont des soldats d'infanterie goa'uld au service d'Anubis. À leur naissance, la Reine d'Anubis qui pond les larves ne leur transmet pas les connaissances goa'uld, c'est pourquoi leurs capacités mentales sont réduites, et arrivés à maturité, ils sont dépourvus de toute personnalité. Leurs hôtes quant à eux ne sont qu'un assemblage de chair morte ramené à la vie grâce à une technologie ancienne, dotés de capacités physiques sur-développées et protégés par une armure extrêmement résistante soudée au corps. Ils furent créés sur la planète Tartarus dans le seul but d'intégrer une armée comme super soldat obéissant aveuglément aux ordres.

 Les Linvris : Un groupe de 9 goa'ulds mineurs qui complotèrent pour renverser les Grands Maîtres mais qui furent tués avant de réaliser leur projet par des micro-organismes tueurs de goa'uld cachés dans une tablette par Ma'chello. Leurs corps sont retrouvés par SG-1 sur PY3-948.

Personnages évoqués 
Les goa'ulds ci-dessous n'apparaissent pas dans la série mais y sont mentionnés.

 Arès : (issu de la mythologie grecque) Un grand maître vaincu par Ba'al et qui a fui vers une de ses anciennes places, où la Tok'ra avait établi Harry Maybourne. Il est tué par Jack O'Neill quand il détruit son Ha'tak avec un Jumper.

 Bélus : (issu de la mythologie babylonienne) Un goa'uld ayant vécu durant l'ère babylonienne, il y a des milliers d'années. Il est responsable de la mort d'Omoroca, la femme de Nem du peuple Oannes, qui était venue sur Terre à Babylone pour libérer ses habitants des goa'ulds.

 Grannus : (issue de la mythologie celte) Un des lieutenants de Camulus, qui fut tué par ses propres Jaffas. Cependant il est toujours vénéré par des adeptes fanatiques.

 Ishkur : (issu de la mythologie mésopotamienne) Un goa'uld qui commandait une armée de Jaffa qui se rebellèrent contre lui il y a environ 5000 ans, et qui se nommèrent ensuite les Sodans.

 Isis : (issue de la mythologie égyptienne) La Reine d'Osiris qui fut prisonnière à ses côtés et mise en stase dans un vase canope par Seth, à l'instar de son époux, mais qui mourut après que le vase fut endommagé. Son époux, ramené à la vie par Sara, une amie de Daniel, fusionne avec Sara et se met ensuite au service d'Anubis.

 Montou : (issu de la mythologie égyptienne) Un goa'uld qui servit Râ, et plus tard Ba'al. Son primat était Gerak.

 Néfertum : (issu de la mythologie égyptienne) Un goa'uld qui était au service de Râ, vénéré par les Bedrosiens, bien que disparu. Il était symbolisé par une fleur de lotus bleu.

 Nout : (issue de la mythologie égyptienne) Une Reine goa'uld réputée pour avoir eu plusieurs fiancés. Sa situation actuelle est inconnue.

 Pélops : (issu de la mythologie grecque) Un goa'uld qui a expérimenté les propriétés des nanocites sur le peuple d'Argos.

 Shak'ran : L'ancien maître de Pangar, qui l'a conquis à Râ. Il est vaincu par Apophis vers 1700 .

 Sobek : (issu de la mythologie égyptienne) Un goa'uld qui a fait alliance avec Bastet et Kali qui le trahirent et le tuèrent durant un diner de célébration. On dit que sa tête orne le palais de Bastet à Bubastis.

 Telchak : Un goa'uld qui découvrit un appareil curatif ancien, connu sous le nom de « Fontaine de Jouvence » et l'utilisa pour créer le sarcophage. Il est probablement inspiré par le Dieu Maya de la pluie Chaac. Anubis entra en guerre contre Telchak pour lui prendre le dispositif mais bien que victorieux, il ne le trouva pas.

 Thanos : (issu de la mythologie grecque) Dieu goa'uld de la planète Langara il y a 3000 ans et qui a créé le naquahdriah.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des Asgards de Stargate

-
Méchant de fiction